Siderno est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre.

Administration

Hameaux 
Donisi, Vennerello, Mirto, Campo, Lucis, Zammariti, Pellegrina, Arona, San Filippo, Leone, Grappidaro, Gonia

Communes limitrophes 
Agnana Calabra, Gerace, Grotteria, Locri, Mammola

Notes et références 

Commune dans la province de Reggio de Calabre